Денис Григо́рьев:
 Григорьев, Денис Николаевич (псевдоним Карандаш; род. 1981) — российский рэп-исполнитель, музыкальный продюсер, аранжировщик.
 Григорьев, Денис Станиславович (род. 1983) — украинский боксёр.